Campi ist der Name von Orten:
 Campi (Korsika), Gemeinde in Frankreich
 Campi Bisenzio, italienische Gemeinde in der Provinz Firenze, Toskana
 Campi Salentina, italienische Gemeinde in der Provinz Lecce, Puglia
 Campi (Trentino), italienische Ortschaft in der Gemeinde Riva del Garda, Provinz Trient
 Campi, italienische Ortschaft (, wörtlich „Fraktion“) in der Gemeinde Bibbiena, Provinz Arezzo, Toskana
 Campi GR, Weiler und Burgruine in der Gemeinde Sils im Domleschg, Schweiz

Campi ist außerdem der Familienname folgender Personen:
 Antoinette Campi (1773–1822), polnische Opernsängerin
 Antonio Campi (um 1523–1587), italienischer Maler
 Bernardino Campi (um 1522–1591), italienischer Maler
 Daisy Campi (1893–1979), deutsche Malerin
 Emidio Campi (* 1943), italienisch-schweizerischer evangelisch-reformierter Theologe
 Felice Campi (1746–1817), italienischer Maler
 Galeazzo Campi (1477–1536), italienischer Maler
 Gigi Campi (1928–2010), italienischer Jazz-Produzent, Architekt und Gastronom
 Giulio Campi (1507–1572), italienischer Maler
 Mario Campi (1936–2011), Schweizer Architekt
 Ray Campi (1934–2021), US-amerikanischer Rockabilly-Sänger
 Vincenzo Campi (um 1533–1591), italienischer Maler

Campi steht des Weiteren für
 Campi (Anhänger), einen Einrad-Campinganhänger für die Motorroller Berlin, Troll und Wiesel
 Lateinisch korrekter Plural des Wortes Campus nach o-Deklination. Der eingedeutschte Plural lautet Campus.